75-й чемпионат Италии прошёл в Милане с 29 ноября по 12 декабря 2015 года.

 Категория: 10-я (средний рейтинг: 2490).

Таблица

Тай-брейк 
 Контроль: 12 минут с добавлением трёх секунд за каждый сделанный ход.

Тай-брейк за первое место 
Двирный и Давид сыграли две партии в блиц с контролем три минуты с добавлением трёх секунд за каждый сделанный ход. В первой партии победил Двирный, а во второй Давид. В дополнительной партии победил Двирный.

Ссылки 
 
 75° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2015 год в шахматах
Ноябрь 2015 года
Декабрь 2015 года
Спорт в Италии в 2015 году
Спортивные соревнования в Милане